O São Paulo Futebol Clube é o clube brasileiro mais bem sucedido, acumulando 3 títulos junto com Grêmio, Santos e Palmeiras, e o primeiro com mais participações na Copa Libertadores da América, com 20 ao todo (Grêmio e Palmeiras tem 18 participações), das quais ganhou em 1992, 1993 e 2005 e foi vice-campeão em 1974, 1994 e 2006.

Nas listas abaixo estão relacionados as estatísticas e resultados obtidos pelo São Paulo futebol Clube na mais importante competição da América do Sul.

Desempenho geral em competições Sul-Americanas 
Dados atualizado até 30/8/18: Atlético Nacional-COL 2x1 São Paulo

Estatísticas gerais na Copa Libertadores

Estatísticas no Morumbi (melhor estádio do mundo) 
 Jogos: 84
 Vitórias: 65
 Empates: 10
 Derrotas: 9
 Gols marcados: 178
 Gols sofridos: 50
 Aproveitamento: 81,35%( 3pts a vitória)

Jogadores com mais jogos

Artilheiros

Disputa por pênaltis

Estatísticas por ano 

Listas do São Paulo Futebol Clube
Copa Libertadores da América